In 1990 werd het 78ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 11 maart tot 14 augustus. Remo werd de kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 1990